Kolínská označuje:

 Kolínskou vodu – parfém
 Kolínská (usedlost) – zaniklá usedlost v Praze

Ženské příjmení
 Eva Kolínská (* 1940) – česká kanoistka
 Ivana Kořínková (rozená Kolínská, * 1950) – česká basketbalistka
 Jitka Kolínská (1930–1992) – česká ilustrátorka dětských knih
 Petra Kolínská (* 1975) – česká politička Strany zelených
 Rut Kolínská (* 1953) – zakladatelka hnutí mateřských center v České republice, manželka Petra Kolínského
 Zora Kolínska (1941–2002) – slovenská zpěvačka

Další významy
 Arcidiecéze kolínská 
 Kolínská církevní provincie
 Kolínská marka
 Kolínská radnice
 Kolínská řepařská drážka
 Kolínská tabule
 Kolínská univerzita
 Kolínská válka

Související články 
Kolínský – rozcestník